"Huaca" pode ser:
 Huaca, termo incaico
 San Pedro de Huaca, cantão equatoriano
 La Huaca, localidades nos Andes

Desambiguações de topônimos